
Termin -{CCC}- ima više značenja.

 Genetički kod za prolin
 CCC Film, filmska produkciona kuća